Carlos Coello puede hacer referencia a las siguientes personas:
Carlos Coello de Portugal y Pacheco (1850-1888), dramaturgo y periodista español;
Carlos Coello (1940-1967), guerrillero y militar cubano; o a
Carlos Artemio Coello Coello (n. 1967), ingeniero, catedrático e investigador mexicano.